Clypastraea är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1842. Clypastraea ingår i familjen punktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Punktbaggar
Clypastraea